Лига профессионального развития () система молодёжных футбольных лиг в Англии, управляемых Премьер-лигой и Футбольной лигой. Была создана решением Футбольной ассоциации в 2012 году в соответствии с планом по развитию юношеского футбола.

Лига была основана в 2012 году и начиная с сезона 2012/13 пришла на смену Резервной Премьер-лиге, Академической Премьер-лиге и Футбольной комбинации. В лигу вошли турниры для игроков до 18, до 21 и до 23 лет.

До сезона 2012/13 молодёжные команды клубов, выступающие в Резервной Премьер-лиге (высшем дивизионе резервного футбола в Англии) выбывали из турнира в случае выбывания первых команд из Премьер-лиги в Чемпионшип, их заменяли резервные команды клубов, чьи основные команды выходили в Премьер-лигу. Но в текущей системе статус первых команд в Премьер-лиге никак не связан со статусом их резервных команд. Существует три Лиги профессионального развития для каждой возрастной группы, в которых выступают резервные и юношеские команды клубов из четырёх высших дивизионов системы футбольных лиг Англии.

Турниры для команд до 21 года

Дивизион 1 

С 2012 по 2016 годы старший турнир для команд «Категории 1» носил название Премьер-лига (до 21 года) (); в нём могли выступать игроки, не достигшие 21 года, а также четыре игрока из основного состава независимо от возраста. Начиная с сезона 2016/17 турнир носит название  (); отныне в нём могут выступать игроки, не достигшие 23 лет. Вратарь и три полевых игрока могут быть старше 23 лет. Начиная с сезона 2022/23 возрастной порог участия в турнире опять был снижен до 21 года.

Турнир разделён на два дивизиона, в каждом из которых выступает 12 команд. Победитель первого дивизиона считается чемпионом. Две худшие команды первого дивизиона выбывают во второй дивизион; лучшая команда второго дивизиона выходит в первый дивизион; команды, занявшие 2-е, 3-е, 4-е и 5-е места во втором дивизионе играют в плей-офф за выход в первый дивизион. Команды, выступающие в Премьер-лиге 2, также могут принять участие в Кубке Премьер-лиги, Трофее Английской футбольной лиги и Международном кубке Премьер-лиги.

Чемпионы

Дивизион 2 

Старшим возрастным уровнем для футбольных академий «Категории 2» является  Лига профессионального развития 2 (до 21 года) (). Лига разделена на два региональных дивизиона; чемпион турнира определяется в серии плей-офф в конце сезона.

Победители

Турниры для команд до 18 лет

Премьер-лига (до 18 лет) 

Премьер-лига (до 18 лет) () для футбольных академий клубов «Категории 1» была основана в 2012 году с образованием Лиги профессионального развития. Турнир разделён на два региональных дивизиона (северный и южный); для определения чемпиона в данном турнире в дальнейшем проводится вторая стадия турнира. Победитель турнира квалифицируется в Юношескую лигу УЕФА.

Чемпионы

Лига профессионального развития до 18 лет 

Младшим возрастным уровнем для футбольных академий «Категории 2» является  Лига профессионального развития 2 (до 18 лет) (). Лига разделена на два региональных дивизиона; чемпион турнира определяется в серии плей-офф в конце сезона.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Резервисты 2
Резервные футбольные лиги Англии